Hosanna es una palabra litúrgica utilizada en el judaísmo y en el cristianismo. También puede referirse a:

Liturgia y música
 Grito de Hosanna, un ritual Mormón;
 Hosanna! Music,  un sello discográfico de música cristiana;
 Hosanna: Top 10 Worship Songs, un álbum de VeggieTales;
 Hosanna (Canción de Paul McCartney);
 Hosanna (Canción de A. R. Rahman).

Lugares y jurisdicciones
 Hosanna (Etiopía), una ciudad del Este de África;
 El Vicariato apostólico de Hosanna, tierra de misión pre-diocesana católica con sede allí.
 
Otros
 Hosanna, nombre de pila femenino.
 Château Hosanna, una bodega en la región de Burdeos denominada Pomerol;
 Hosanna (obra teatral), una obra de 1973 de Michel Tremblay;
 Club Social y Deportivo Cristiano Hosanna, un equipo de fútbol de Chile.